Il y a eu plusieurs Louis dans la maison de Lorraine :
 un duc d'une branche cadette :
 Louis de Lorraine (1622-1654), duc de Joyeuse,
 Louis de Lorraine (1704-1711), prince héritier présomptif des trônes de Lorraine et de Bar ;
 des ecclésiastiques :
 Louis de Lorraine (1500-1528), évêque de Verdun,
 Louis de Lorraine (1527-1578), cardinal, évêque de Troyes, évêque d'Albi, archevêque de Sens, évêque de Metz,
 Louis de Lorraine (1555-1588), cardinal, archevêque de Reims,
 Louis de Lorraine (1575-1621), cardinal, archevêque de Reims ;

 Louis de Lorraine (1641-1718), comte d'Armagnac ;
 Louis de Lorraine (1692-1743), prince de Lambesc.

Louis